Заринская — славянское имя собственное, встречается в виде фамилий и топонимов.

Географические объекты 
 Заринская — посёлок городского типа, с 1979 — город Заринск.
 Заринская — железнодорожная станция.

Фамилия 
Заринская — славянская фамилия; женская форма фамилии . Известные носители:
 Заринская, Мария Фёдоровна (1900—1989) — советский хоровой дирижёр, педагог.